Hôtel de Jean Bolé
Jules Louis Bolé de Chamlay
Birvan-Bolé